La Batalla fue el nombre de varias publicaciones de tendencia marxista o anarquista que se publicaron en España y Latinoamérica durante las primeras décadas del siglo XX.

 La Batalla, publicación marxista editada en Barcelona entre 1921 y 1980.
 La Batalla, publicación diaria vespertina anarquista editada en Buenos Aires en el año 1910.
 La Batalla, revista feminista anarquista quincenal editada en Montevideo entre los años 1915 y 1922.
 La Batalla, publicación quincenal anarquista editada en Santiago de Chile entre los años 1912 y 1916.